

Geografia 
 Tadini – insediamento del comune di Castellier-Santa Domenica (Croazia)

Persone 
 Tadini, calciatore italiano
Alberto "Michel" Tadini, cantante
 Arcangelo Tadini (1846-1912), presbitero italiano, beato e fondatore delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth
 Emilio Tadini (1927-2002), pittore, scrittore e poeta italiano
 Placido Maria Tadini (1759-1847), cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Ercole Oldofredi Tadini (1810-1877), politico italiano
 Samuele Francesco Tadini, filosofo italiano

Altro
 Accademia Tadini, accademia e galleria d'arte in Lovere (BG)
 Villa Tadini Buoninsegni, edificio storico di San Giuliano Terme (PI)u